Ру́сский кагана́т

 Русский каганат — гипотетическое  государственное образование восточных славян во главе с русью в IX веке, хронологически предшествующее Древнерусскому государству.
 Русский каганат — музыкальная группа с берегов Волги и Оки (дата создания 2003 г.)